XXVI Чемпионат России по регби проходил с 6 мая по 3 октября 2018 года. Победителем в девятый раз стал регбийный клуб «Енисей-СТМ» (Красноярск) в двухматчевом финале обыгравший «Красный Яр».

География соревнований 
В этом чемпионате России по два клуба представляют Красноярск и Краснодар. Одним клубом представлены города Москва, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Пенза, Ростов-на-Дону, Таганрог и подмосковный поселок Монино.

Первый этап

Турнирная таблица 
Первый этап чемпионата проходил с 4 мая по 31 августа 2018 года.

Дивизион «А»

Дивизион «Б»

Последняя фаза

Малый кубок

плотины

Матч за 9-е место

Заключительная четверть

Плей-офф за 5—8-е места

Полуфиналы

Матчи за 7-е место

Матчи за 5-е место

Плей-офф за 1—4-е места

Полуфиналы

Матчи за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Регбийной Премьер-лиги

Чемпионаты России по регби
Чемпионаты России в 2018 году
2018 год в регби